Электро́ника может означать:

 Электроника — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и методах создания электронных приборов и устройств для преобразования электромагнитной энергии, в основном для передачи, обработки и хранения информации.
 «Электроника» — торговая марка бытовой электронной техники, выпускавшейся в советское время разными заводами, относящимися к ведомству Минэлектронпрома.
 «Электроника» — телевизор.
 «Электроника» — магнитофон.
 «Электроника» — видеомагнитофон.
 «Электроника» — серии бытовых и профессиональных акустических систем.
 «Электроника» — серии бытовых и профессиональных усилителей.
 «Электроника» — эквалайзер.
 «Электроника» — проигрыватель.
 «Электроника» — наушники.
 «Электроника» — электронные часы, см. Электронные часы СССР.
 «Электроника» — серия калькуляторов и компьютеров.
 «Электроника» — серия электромузыкальных инструментов.
 «Электроника» — серия советских микропроцессорных игр, включающая как карманные, так и настольные электронные игры, подвижные роботы, музыкальные инструменты и т. д.
 НПО «Электроника» — научно-производственное объединение ряда научно-исследовательских институтов и производственных предприятий по разработке и выпуску электроники и микроэлектроники, существовавшее во времена СССР и подчинявшееся Министерству электронной промышленности СССР.
 «Электроника» — нижегородский региональный холдинг.
 «Электроника» — женский футбольный клуб из города Брест (Белоруссия), существовавший в 1989—1995 годах.
 «Электроника» — название футбольного клуба «Волга» из Нижнего Новгорода в 1998—2004 годах.
 Электроника — жанр электронной музыки.

См. также 
 Росэлектроника